Frizian poate însemna:

Un locuitor din Frizia, Olanda și porțiuni ale Renaniei Inferioare și Schleswig-Holstein: Frizoni
O rasă de cai din Frislanda: Frizon (cal)